Die Football League Second Division 1930/31 war die 35. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 30. August 1930 und endete am 2. Mai 1931.

Zweitligameister wurde der FC Everton und daneben stieg auch das zweitplatzierte West Bromwich Albion in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1931/32 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Leeds United und Manchester United die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Reading und Cardiff City, wobei beide Vereine fortan in der Südstaffel Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1931/32 Third-Division-North-Meister FC Chesterfield und aus der Third Division South der Gewinner Notts County die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1930-31 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1930/31
1930